AUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aneityum (Vanuatu)